Resultats del Gran Premi de San Marino de la temporada 1990 disputat a l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari el 13 de maig del 1990.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 23. 220

 Volta ràpida: Alessandro Nannini 1: 27. 156 (a la volta 60)

Referències 
 

San Marino
1990